Det ældste slaviske alfabet er det glagolitiske alfabet, der havde sin storhedstid fra omkring år 800 til år 1200 e.kr. Det blev brugt sideløbende med det kyrilliske alfabet blandt de slaviske befolkninger. Efter år 1200 overlevede det glagolitiske alfabet dels blandt den nu uddøde kættersekt bogomilerne og blandt nogle katolikker i Dalmatien og Kroatien frem til 1700-tallet, enkelte steder så længe som til 1840-erne.

Det glagolitiske og det kyrilliske alfabet er begge udviklet til at skrive oldkirkeslavisk, og alfabetet består i begge udformninger af 44 tegn.

Ejendommeligt nok tilskrives Sankt Kyrillos opfindelsen af det glagolitiske alfabet, mens en af hans elever lavede det kyrilliske alfabet og derefter opkaldte det efter sin læremester. I modsætning til det glagolitiske alfabet er det kyrilliske alfabet baseret entydigt på det græske, dog med særlige skrifttegn for lyde, som ikke fandtes i datidens græsk.

Navnet kommer af ordet glagol, der betyder "ord".

Kilder/henvisninger 
 Fucic, Branko: Glagoljski natpisi. (In: Djela Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti, knjiga 57.) Zagreb, 1982. 420 p.
 Fullerton, Sharon Golke: Paleographic Methods Used in Dating Cyrillic and Glagolitic Slavic Manuscripts. (In: Slavic Papers No. 1.) Ohio, 1975. 93 p.
 Gosev, Ivan: Rilszki glagolicseszki lisztove. Szofia, 1956. 130 p.
 V. Jagic Glagolitica. Würdigung neuentdeckter Fragmente, Wien, 1890.
 H. Miklas (Hrsg.) Glagolitica: zum Ursprung der slavischen Schriftkultur, Wien, 2000.
 Steller, Lea-Katharina: A glagolita írás  In: B.Virághalmy, Lea: Paleográfiai kalandozások. Szentendre, 1995. 
 Vais, Joseph: Abecedarivm Palaeoslovenicvm in usum glagolitarum. Veglae, [Krk], 1917. XXXVI, 74 p.
 Vajs, Josef: Rukovet hlaholske paleografie. Uvedení do knizního písma hlaholskeho. V Praze, 1932. 178 p, LIV. tab.

Middelalderens kultur
Alfabeter